Вильнюсский троллейбус () — троллейбусная система города Вильнюса, одна из двух существующих троллейбусных систем Литвы.

История 
В октябре 1956 года в столице Литовской ССР было учреждено Вильнюсское троллейбусное управление. Было построено 7,8 км контактной сети и парк на 25 машиномест. 3 ноября 1956 года первые 7 троллейбусов МТБ-82Д вышли на линию Антакальнис — Железнодорожный вокзал. В следующем году были открыты маршруты Железнодорожный вокзал — Жверинас и Жверинас — Антакальнис.

Начиная с 1957 года троллейбусная сеть ежегодно увеличивалась: строились линии контактной сети, открывались новые маршруты, поступали новые модели троллейбусов. В 1967 году в Вильнюсе было 13 маршрутов общей протяжённостью 217 км, в парке насчитывалось 159 троллейбусов. С 1960 года парк пополнялся чешскими троллейбусами Škoda 8Tr и Škoda 9Tr.

С 1981 года в парк поступают технически более совершенные троллейбусы Škoda 14Tr. Количество троллейбусов многократно увеличилось и превысило вместимость парка, поэтому было принято решение о его реконструкции. По окончании реконструкции парк вмещал 120 троллейбусов.

По мере роста города увеличивался и пассажиропоток. Единственный парк уже не мог вместить все машины. Поэтому в 1982 году было начато строительство второго парка в районе Виршулишкес. Парк был открыт 25 декабря 1985 года. Он мог вместить 150 машин. После этого 297 троллейбусов были распределены в двух парках, что облегчило условия труда персонала, техническое обслуживание транспортных средств и обслуживание пассажиров.

В апреле 1993 года троллейбусное управление было преобразовано в ЗАО «Вильнюсский троллейбус» (). Учредителем и акционером общества выступил Вильнюсский городской муниципалитет. В 1996 и 1997 годах за счёт городского бюджета были приобретены 30 новых троллейбусов Škoda 14Tr и 23 троллейбуса Škoda 14TrM чешского производства.

В период с 2004 по 2006 год было приобретено 45 новых троллейбусов модели Solaris Trollino II 15 AC производства польской компании Solaris Bus & Coach. В 2007−2014 годах приобретено 13 подержаных троллейбусов Škoda 14Tr, которые были капитально отремонтированы собственными силами.

4 ноября 2011 года ЗАО «Вильнюсский троллейбус» () было объединёно с ЗАО «Вильнюсский автобус» () и стало именоваться ЗАО «Вильнюсский общественный транспорт» ().

В 2011 году используя машинокомплекты белорусского троллейбуса МАЗ-ЭТОН Т203 в Вильнюсе были собраны два экземпляра троллейбуса Amber Vilnis 12 AC.

В период 2018−2019 годов в Вильнюс был поставлен 41 троллейбус Solaris Trollino IV 12 Škoda.

Подвижной состав 
Современный

Исторический

Маршруты 
 Действующие:
 1: Каролинишкес — Жверинас — Железнодорожный вокзал
 2: Саулетекис — Улица Жигиманту — Железнодорожный вокзал
 3: Каролинишкес — Жверинас — Северный городок (Жирмунай)
 4: Антакальнис — Центр — Жямейи Паняряй
 6: Жирмунай — Улица Калварию — Улица Йоно Басанавичяус — Жямейи Паняряй
 7: Пашилайчяй — Юстинишкес — Жверинас — Железнодорожный вокзал
 9: Каролинишкес — Улица Шейминишкю — Жирмунай
 10: Саулетекис — Улица Калварию — Науйининкай
 12: Жирмунай — Улица Шейминишкю — Улица Йоно Басанавичяус — Жямейи Паняряй
 13: Пашилайчяй — Юстинишкес — Жямейи Паняряй
 15: Железнодорожный вокзал — Жямейи Паняряй — Улица Титнаго
 16: Пашилайчяй — Лаздинай — Железнодорожный вокзал
 17: Жирмунай — Науйининкай
 18: Пашилайчяй — Юстинишкес — Жямейи Паняряй — Улица Титнаго
 19: Пашилайчяй — Проспект Конституции — Антакальнис — Саулетекис
 20: Жирмунай — Улица Жигиманту — Улица Пилимо — Железнодорожный вокзал
 21: Саулетекис — мост Шило — Жирмунай

 Отменённые:
 № 5 Жирмунай — Железнодорожный вокзал. Отменён 1 июля 2013 года.
 № 8 Пашилайчяй — Северный городок. Отменён 1 июля 2013 года.
 № 11 Антакальнис — Пашилайчяй. Отменён 1 июля 2013 года.
 № 13 Жирмунай — Улица Наугардуко. Отменён 1 июля 2013 года.
 № 18А Пашилайчяй — Жямейи Паняряй. Перенумерован в маршрут № 13 1 июля 2013 года.
 № 14 Антакальнис — Улица Шейминишкю — Центр — Лаздинай — Каролинишкес. Bременно закрыт, из-за коронавируса.'''

Ссылки 
 Общественный транспорт Вильнюса 
 Транспорт Вильнюса 
 Фотогалерея городского электротранспорта Вильнюса

Примечания 

Троллейбусные системы СССР
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1956 году
Транспорт Вильнюса
Здания и сооружения, построенные в 1956 году в СССР
Появились в 1950-е годы в Литве
1956 год в Литве